Qeqertarsuannguaq bezeichnet:
 Qeqertarsuannguaq (Insel, Qaqortoq, nördlich), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertarsuannguaq (Insel, Qaqortoq, nordöstlich), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertarsuannguaq (Insel, Qaqortoq, östlich), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertarsuannguaq (Insel, Qaqortoq, südöstlich), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland